Faceci z dzieciakami (ang. Guys with Kids, 2012-??) – amerykański serial komediowy stworzony przez Jimmy'ego Fallona i Charliego Grandy. Wyprodukowany przez NBCUniversal Television Distribution.

Światowa premiera serialu miała miejsce 12 września 2012 roku na antenie NBC. W Polsce premiera serialu odbyła się 10 marca 2013 roku na kanale Universal Channel.

9 maja 2013 NBC anulowało serial po pierwszym sezonie.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach trzech mężczyzn - Gary'ego, Nicka i Chrisa, którzy cieszą się z bycia rodzicem, chociaż wciąż nie dorośli.

Obsada

Główni 
 Anthony Anderson jako Gary
 Zach Cregger jako Nick 
 Jesse Bradford jako Chris
 Tempestt Bledsoe jako Marny
 Erinn Hayes jako Sheila
 Jamie-Lynn Sigler jako Emily

Pozostali 
 Mykayla Sohn jako Violet
 Brian Mganga jako Clark
 Marleik "Mar Mar" Walker jako Yoda

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
Programy telewizji NBC